Ramsler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ramsler (1560/1566–1607), württembergischer Maler
 Anton Ramsler II. (um 1610 – kurz nach 1630), württembergischer Maler in Reutlingen, Sohn von Friedrich Ramsler
 Friedrich Ramsler (vermutlich 1588 – nach 1621), württembergischer Maler in Urach
 Friedrich Ramsler II. (1616 – nach 1630), württembergischer Maler, Sohn von Jacob Ramsler
 Gerhard Ramsler (1530–1612), deutscher Steinhauer und Maler niederländischer Herkunft
 Jacob Ramsler. (1587–1635), württembergischer Maler
 Johannes Ramsler (vermutlich 1590 – 1624), württembergischer Maler

Ramsler bezeichnet:
 Ramsler (Malerfamilie)
 Ramsler (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern